Золтан Шолтес (21 июля 1909, село Прикопе, район Собранце Кошицкого края, Словакия — 1990, Ужгород, УССР) — живописец-пейзажист, заслуженный художник УССР, член Национального Союза художников Украины (1946). Мастер реалистического пейзажа, который продолжает традиции Йосифа Бокшая и Адальберта Эрдели. Жил и работал в Ужгороде.

Биография 
Учился в Ужгородской художественной школе (1930-1933, класс Бокшая и Эрдели). Жил и работал в Ужгороде.

В 1933 году окончил Ужгородскую греко-католическую духовную семинарию. С 1933 года служил священником в селе Ужок на Закарпатье.

С 1945 года становится постоянным участником в республиканских, а с 1946 года и всесоюзных художественных выставок советского союза. В 1946 году стал членом НСХУ.

в 1961 году состоялась персональная выставка в Киеве.

в 1965 году Золтан Шолтес становится главным художником производственных мастерских Художественного фонда. 1965—1972 годах возглавлял художественный совет Художественного фонда Союза художников УССР.

В 1975 г. — заслуженный художник УССР. За вклад в развитие изобразительного искусства был отмечен двумя Почётными грамотами Президиума Верховного Совета УССР.

В 1988 г. — совместная выставка Шолтеса и заслуженного деятеля искусств Украины Гавриила Глюка в Будапеште.

Работы 
Пейзажи Золтана Шолтеса: «Весна» (1945), «Зима на Верховине» (1953), «Зимний вечер» (1956), «Верховина» (1958), «Зима в Жорнаві» (1959), «Колочава весной» (1960), «Раховские полонины» (1962), «Буря над Бескидами» (1968), — хранятся в Музее Украинского Изобразительного Искусства, Закарпатском Художественном Музее, Горловском художественном музее. Другая работы хранятся в музеях Японии, Канады, Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии, Польши, Германии, Голландии.

См. также 
 Шолтес Степан Золтанович—сын Золтана Шолтеса. Архитектор и художник

Примечания 

Похороненные на кладбище «Кальвария»
Художники-пейзажисты СССР
Члены Национального союза художников Украины